Пустунич има више значења:

 Пустунич (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Пустунич (Тикул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику